EWD steht für:
 Electronic Warfare Directorate, ein Geheimdienst von Jordanien
 Einstellwinkeldifferenz, ein Fachbegriff aus der Luftfahrt
 Ethik und Wirtschaft im Dialog, ein interdisziplinäres Forschungsprojekt des Hans Jonas-Zentrums an der Freien Universität Berlin
 Emder Werft und Dockbetriebe, der Name einer Schiffswerft in Emden
 Europäischer Wissenschafts-Dienst, eine zwischen 1941 und 1944 im Kohlhammer-Verlag erschienene Zeitschrift

EWD